Стефан Аврамов може да се отнася за:

 Стефан Аврамов (1862 – 1906), педагог;
 Стефан Аврамов (1884 – 1953), революционер;
 Стефан Аврамов (1978 – 2021), преводач.